Mosteiro ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Mosteiro (Lajes das Flores), Gemeinde im Concelho de Lajes das Flores
 Mosteiro (Oleiros), Gemeinde im Concelho de Oleiros
 Mosteiro (Vieira do Minho), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vieira do Minho
 Mosteiro (Pedrógão Grande)
 Mosteiro de Fráguas
 Mosteiro de São Bento (Santo Tirso)
 Mosteiro de São Bento de Avé-Maria
 Mosteiro de São Bento da Vitória

in der Schreibweise Mosteirô
 Mosteirô, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira

in der Schreibweise Mosteiró
 Mosteiró, Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila do Conde

in Brasilien:
 Mosteiro da Luz, São Paulo
 Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro)
 Mosteiro de São Bento (São Paulo)
 Mosteiro de São Bento (Salvador)
 Mosteiro de São Bento (Vinhedo)

Siehe auch:
 Mosteiros